Příjmení Pfeiffer či Pfeifer nosí tyto osobnosti:

 Anton Heinrich Pfeiffer (1801–1866), sklářský mistr a významný rytec skla v Karlových Varech, firma A. H. Pfeiffer
 Antonín Pfeifer (1879–1938), český architekt (Palác Koruna)
 Benedikt Jan Nepomuk Pfeiffer, český katolický duchovní, v 19. stol. opat strahovského kláštera
 Emil Pfeiffer (politik), haličský politik, v 19. stol. poslanec rakouské Říšské rady
 Franz Pfeifer (1832–1897), český statkář a politik, v 19. stol. poslanec zemského sněmu a Říšské rady
 Franz Pfeifer starší (1806–1845), českoněmecký průmyslník
 Franz Pfeiffer (1815–1868), německý a rakouský germanista
 Georges Jean Pfeiffer (1835–1908), hudební skladatel
 Heinrich Pfeifer (1862–1936), český politik, koncem 19. stol. poslanec zemského sněmu
 Ida Pfeiffer, rakouská cestovatelka a autorka cestopisů
 Jan Pfeiffer (1928–2019), český profesor neurologie a skaut
 Johann Pfeiffer (1697–1761), hudební skladatel
 Josef Pfeifer (1798–1862), český římskokatolický duchovní
 Josef Pfeiffer (1808–1869), český podnikatel a politik, v 2. pol. 19. stol. starosta Jablonce n. Nisou
 Josef Pfeiffer (šermíř), český sportovec, před 1. sv. válkou reprezentant v šermu na OH
 Jörg Pfeifer (* 1952), východoněmecký atlet
 Julius Pfeifer (1864–1934), českoněmecký průmyslník
 Julius Anton Pfeifer (1834–1906), českoněmecký průmyslník
 Ludwig Georg Karl Pfeiffer (1805–1877) významný německý botanik a malakolog, resp. koncholog; někdy též pod jménem Louis Pfeiffer
 Michelle Pfeifferová (* 1958), americká herečka
 Miloslav Pfeifer (1928–???), československý politik, poúnorový poslanec
 Stefan Pfeiffer, německý plavec
 Vilém Pfeiffer, český herec z 40. let 20. stol.
 Viljem Pfeifer (1842–1917), slovinský politik, poslanec Říšské rady
 Yann Pfeiffer, německý DJ (umělecké jméno Yanou)